Noisette peut faire référence à :
 noisette, le fruit du noisetier ;
 l'adjectif invariable noisette, qui désigne une couleur brun clair (« des yeux noisette ») ;
 une quantité de la taille d'une noisette : « une noisette de beurre » ;
 un petit morceau de viande de forme arrondie : « noisette d'agneau » ;
 café noisette, un café expresso avec un peu de lait (moins que dans un café crème ; voir café au lait) ;
 Rosier de Noisette, une famille de roses, due à deux frères au , Philippe Noisette (à Charleston en Caroline du Sud) et Louis Claude Noisette (à Paris) ;

Nom propre

 Antoine Noisette, (1778-1858), paysagiste et horticulteur français ;
 Claude Noisette de Crauzat, musicologue et musicographe français ;
 Louis Claude Noisette (1772-1849), botaniste et agronome français, frère d'Antoine.

Dans la fiction 

 Eddy Noisette, série télévisée d'animation canadienne lancée en 2011, inspirée par la série de livres Frisson l'écureuil de Mélanie Watt ;
 Noisette, roman de Maud de Belleroche paru en 1971.

Noisettes peut faire référence à :
 Noisettes, un groupe de rock britannique.